Caissa es una dríade griega venerada como la musa del ajedrez. El mito se originó en un poema llamado Scachia Ludus escrito por Marco Girolamo Vida en el siglo XVI. Pero luego fue popularizada en el poema Caissa, escrito en 1763 en latín en hexámetros por William Jones. En el poema de William, Caissa inicialmente rechaza las proposiciones del dios griego de la guerra, Ares. Despreciado, Ares busca la ayuda del dios del deporte, quien crea el ajedrez como un regalo para Ares, para que se ganara el favor de Caissa. 

Caissa es referida frecuentemente en comentarios relativos al ajedrez. Garry Kasparov acostumbra usar esta referencia, especialmente en su libro My Great Predecessors (Mis grandes predecesores, o Mis geniales predecesores). Es usado como sustituto para decir que se tiene suerte -"Caissa estuvo conmigo" - especialmente en situaciones difíciles.

Véase también 
 Ajedrez

Referencias

Enlaces externos 
 Traducción en inglés del poema

Ajedrez